Il doppio del torneo di tennis Ulm Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori František Čermák e David Škoch che hanno battuto in finale Brandon Coupe e Tim Crichton 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Sergio Roitman /  Andrés Schneiter (primo turno)
 František Čermák /  David Škoch (Campioni)

 Ionuț Moldovan /  Jurij Ščukin (semifinali)
 Brandon Coupe /  Tim Crichton (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Ulm Challenger 2001